Николай Александрович Щукин — советский футболист, полузащитник клуба «Крылья Советов» и челябинского «Локомотива», в котором выступал до ликвидации клуба.

Биография 
Воспитанник куйбышевского футбола, первый тренер Николай Смолев.

25 июля 1979 в матче тольяттинского «Торпедо» с казанским «Рубином» (счёт матча 1:1) Николай Щукин забил свой первый гол в чемпионатах страны.

Дебют в «Крыльях Советов» состоялся 23 апреля 1980 в выездном матче против «Торпедо» (Кутаиси) выйдя на замену на 80 минуте вместо Юрия Ванюшкина (счёт матча 1:1).

16 июля 1988 Николай Щукин забил 1700-й гол команды «Крылья Советов» во всех матчах чемпионатов (матч 17-го тура с «Химиком» из Дзержинска, счёт матча 2:0).

Четвертьфиналист Кубка СССР 1989/90.

Николай Щукин заслуженный ветеран клуба «Крылья Советов».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Крылья Советов»